Е-8 (космический аппарат) — серия советских автоматических межпланетных станций (АМС) для исследования Луны.
 Е-8 (истребитель) — экспериментальный фронтовой истребитель-перехватчик, глубокая модификация МиГ-21.